Арка́дий Петро́вич Гайда́р (настоящая фамилия — Го́ликов; , Льгов, Курская губерния — 26 октября 1941, близ села Лепляво, Каневский район, Черкасская область) — русский советский детский писатель, сценарист и прозаик, журналист, военный корреспондент. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Классик детской литературы, известный главным образом рассказами и повестями об искренней дружбе и боевом товариществе.

Биография

Детство 

Аркадий Голиков родился в 1904 году в городе Льгове Курской губернии в семье преподавателя начального народного училища, Петра Исидоровича Голикова (1879—1927). Мать, Наталья Аркадьевна, в девичестве Салькова (1881—1924), происходила из обедневших дворян, вела хозяйство, помогала мужу в изучении французского языка, а когда он отправлялся в окрестные деревни, заменяла его в классах. Вслед за Аркадием в семье родились три дочери — Наталья (1905), Ольга (1908) и Екатерина (1910).

В 1909 году, когда усилились репрессии против участников революционного движения, родители переехали из Льгова в посёлок Вариха, недалеко от Сормова. Пётр Исидорович был принят на службу в акцизное управление, а спустя год переведён в Нижний Новгород — семья переехала в город. Наталья Аркадьевна окончила частные акушерские курсы, сдала экзамены на диплом фельдшера-акушерки на медицинском факультете Казанского университета, а место для работы ей предложили в больнице Арзамаса. Петр Исидорович попросил на службе перевод, и в апреле 1912 года Голиковы обосновались в этом городе — семья поселилась на Новоплотинной улице в доме № 25.

В 1914 году отца забрали на фронт. Осенью того же года Аркадий поступил в арзамасское реальное училище. Он тосковал по отцу и попытался убежать к нему на войну. Через два дня первоклассника Голикова нашли на одной из станций вблизи Нижнего Новгорода и вернули домой.

Гражданская война 
С февраля 1917 года выполнял разные поручения партийной организации арзамасских большевиков. Вызвался патрулировать улицы, вскоре ему была выдана винтовка — её номер он вписал в школьный дневник. В дни переворота участвовал в столкновениях с кадетами и в аресте кадетской группы. В январе 1918 года на толкучке купил браунинг, что не было проблемой в Арзамасе — фронтовики сбывали трофейное оружие. В начале 1918 года участвовал в уличных боях. В феврале был ранен ножом в грудь на тёмном перекрёстке. Хотел вступить в Красную армию (РККА), где уже служил отец, но его не принимали по возрасту. Помогли Александр Фёдорович Субботин — большевик и профсоюзный работник, близкий друг Натальи Аркадьевны — и военный комиссар Чувырин, запомнивший Голикова по работе в организации большевиков. Чувырин зачислил его в вооружённый отряд рабочих для защиты Арзамаса от кулацких банд, двигавшихся от Мурома. С июля 1918 года Голиков служил секретарём в редакции газеты арзамасских большевиков «Молот», а с сентября — делопроизводителем в партийной организации.

В августе 1918 года штаб Восточного фронта РККА переехал в Арзамас — город стал важным военным центром. 27 августа Голиков подал заявление в Арзамасский комитет РКП(б) и был принят в партию «с правом совещательного голоса по молодости и впредь до законченности партийного воспитания». Полноправным членом РКП(б) он стал с 15 декабря 1918 года, в анкете коммуниста указал возраст 16 лет. В декабре ушёл из пятого класса училища и вступил добровольцем в РККА, служил сначала адъютантом начальника обороны и охраны всех железных дорог Республики Е. И. Ефимова, а затем начальником команды связи.

С марта 1919 года обучался на 7-х Московских пехотных курсах подготовки командного состава РККА, а после их расформирования (с апреля) — на 6-х Киевских командных курсах. Был секретарём партячейки РКП(б) курсов. В мае — июне в составе сводной роты курсантов боевого отряда особого назначения участвовал в боях с многочисленными бандами вокруг Киева. Окончил курсы 23 августа (досрочный выпуск). В сформированной из курсантов Ударной бригаде командир взвода Голиков в бою под Бояркой 27 августа заменил убитого полуротного. После сдачи Красной армией Киева участвовал в боях на польском фронте, под Борисовом, Лепелем и Полоцком. В декабре 1919 года получил шрапнельное ранение в ногу и был контужен. После лечения, в феврале 1920 года приехал на побывку к родным в Арзамас. В дом вошёл, оставив в сенях костыли и стараясь не хромать, чтобы не испугалась мать. В Арзамасе заболел сыпным тифом.

В марте 1920 года стал командиром 4-й роты 2-го батальона 303-го полка 37-й Кубанской дивизии. На горном перевале у станицы Ширванская в перестрелке под ним убили лошадь. Из воспоминаний А. Гайдара о периоде 1919—1920 годов:

В октябре 1920 года был направлен в Москву на курсы командного состава. Зимой учился на курсах «Выстрел», в феврале 1921 года досрочно окончил их по отделению командиров полков, а в марте 1921 года вступил в командование 23-м запасным стрелковым полком 2-й запасной стрелковой бригады Орловского военного округа в Воронеже. Под его командованием было около пяти тысяч человек, возраст рядовых и командного состава колебался от 20 до 42 лет, но статус полка был тыловым — здесь готовили маршевые роты и батальоны, которые направлялись в действующую армию на фронт.

В начале 1921 года в должности командира батальона, а затем сводного отряда действовал против двух повстанческих «армий» Антонова в Тамбовской губернии. В конце июня 1921 года командующий войсками в Тамбовской губернии М. Н. Тухачевский подписал приказ о назначении Аркадия Голикова, которому на тот момент было 17 лет и 5 месяцев, командиром 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом. В списках полка в Моршанске значилось 2879 человек, хотя по штату должно было быть 3688. Голиков подписал акт о приёме полка 4 июля. По сравнению с запасным полком в Воронеже, здесь он как командир, воевал, стрелял и был ранен. Однако специфика боевых действий вынуждала командира полка проводить операции по-партизански, в составе групп из 25—30 бойцов — фактически в качестве командира взвода. Тамбовщина оставила ему «серьёзную отметину в виде ранения двумя осколками бомбы (чугунка, начинённого порохом) в руку и контузии правой стороны головы с прорванным насквозь ухом».

За боевые заслуги был официально направлен на учёбу в Академию Генерального штаба, летом 1921 года готовился к предстоящим в сентябре вступительным экзаменам, но 20 августа был отозван по запросу начальника штаба ЧОН В. А. Кангелари. В августе побывал в Арзамасе. В начале сентября вместе с первой женой Марией Плаксиной прибыл в Екатеринбург, чтобы представить в штаб Приуральского военного округа документы для назначения на новую должность. Супруги поселились в гостинице «Меблированный дом Пале-Рояль» — там же Голиков заполнил необходимые документы и написал автобиографию, где сообщил, в частности, что «был два раза ранен в ноги и контужен в правое ухо, которое разорвало». Получив назначение (10 сентября), на новое место службы поехал с женой, но вскоре они расстались. Осенью 1921 года служил в Башкирии, возглавлял 3-й оперативный батальон ЧОН, участвовавший в боях с противниками советской власти в Тамьян-Катайском кантоне.

В Енисейской губернии 
В начале 1922 года получил назначение в Сибирь и выехал в Иркутск. По дороге в Сибирь заехал в дивизию к отцу — комиссару штаба — они встретились впервые за несколько лет. Здесь он недолго отдохнул. 9 февраля прибыл в Иркутск, а оттуда был направлен к месту службы. С февраля по сентябрь 1922 года находился в Енисейской губернии, в Хакасии. Возглавлял отряд, который, судя по сохранившимся документам, противодействовал повстанческим «бандам» Родионова, Кулакова, Соловьёва.

19 марта назначен на должность начальника 2-го боевого участка Ачинско-Минусинского боевого района. 26 марта выехал из Ужура в село Божье Озеро, а с 29 марта принял командование участком. В распоряжении Голикова находились 102 красноармейца 2-й роты 6-го сводного отряда с четырьмя пулемётами и 26 кавалеристов, позднее численность бойцов увеличилась до 165 человек. Он выделил 40 красноармейцев для охраны курорта «Озеро Шира» и 10 — в качестве гарнизона села Солёноозёрное, а основные силы держал при себе.

В качестве командира в Ачинско-Минусинском районе Голиков находился с конца марта по первую декаду июня 1922 года — два с половиной месяца. Судя по сохранившимся в архивах документам о деятельности его отряда в период с 1 апреля по 25 мая 1922 года, его бойцы в основном занимались разведкой, поиском и преследованием «банд», но эти действия были безуспешными.

В начале апреля оказался с небольшими силами в районе, где, по его мнению, половина населения поддерживала «бандитов». Доложил командующему ЧОН губернии о необходимости, по опыту подавления тамбовского восстания, серьёзного вмешательства вплоть до уничтожения «бандитских» улусов. Для ликвидации «банд» запросил дополнительно 80 красноармейцев.

С появлением Голикова среди бойцов участились случаи конфискаций и экзекуций, которым подверглись жители улусов Барбаков, Подкамень, Балахта, Малый Кобежиков, Сулеков, Большой Арыштаев, рудничных посёлков и села Солёноозёрное (Форпост). Военный начальник не сумел наладить отношений с местными Советами и с уполномоченными губернского отдела ГПУ, которые, по его мнению, больше следили за поведением командиров подразделений ЧОН и не занимались своими прямыми обязанностями — созданием агентурной сети. Голикову, по его собственным словам, «пришлось лично вербовать себе лазутчиков». Так, 19 и 27 апреля он арестовал по подозрению в связях с «бандой» Ф. П. Ульчигачева и И. В. Итеменева, которые после избиения согласились стать его разведчиками.

Очевидцы жаловались, что Голиков появлялся пьяным среди красноармейцев и гражданских лиц, неоднократно посылал своего адъютанта в ближайшие селения за самогоном. На Пасху красноармейцы три дня пьянствовали, гуляя под конфискованную гармошку. Сложные отношения сложились у Голикова с подчинёнными. Так, он арестовал и отправил в Форпост лишённых своих вещей шестерых бойцов из вернувшегося с оперативного задания взвода, выразивших недовольство его жестокостью. Командир взвода 24 апреля подал вышестоящему начальнику рапорт, в котором обвинил Голикова в развале своего подразделения.

По подозрению в связях с «бандитами» бойцами Голикова в разное время и в разных местах были арестованы восемь жителей. Одного из них спасло заступничество местной власти, двоим удалось сбежать. Из пяти остальных арестованных в целом за май 1922 года трое были расстреляны по приказу Голикова, а двое застрелены при попытке к бегству, причём один из бежавших был ранен лично Голиковым и утонул в реке.

Такие действия отряда и его командира вызвали озабоченность представителей местной власти. Жалобы на деятельность Голикова поступали в Ужур, Ачинск и Красноярск. Из Усть-Фыркальского волостного исполнительного комитета пришла телеграмма с просьбой принять меры по спасению людей. Особый отдел губернского отдела ГПУ открыл 3 июня дело № 274 по обвинению Голикова в злоупотреблении служебным положением. Выезжавшая на место специальная комиссия, собрав жалобы населения, заключила свой отчёт требованием расстрела бывшего начальника боевого участка. Голиков допрашивался в ГПУ 14 и 18 июня. Доказывая, что все расстрелянные являлись «бандитами» или их пособниками, он признал себя виновным лишь в несоблюдении в своих действиях «законных формальностей» и объяснил, что оформлять протоколы допросов и расстрельные приговоры было некому. Начальник особого отдела Коновалов нашёл Голикова виновным в самочинных расстрелах и подлежащим заключению под стражу.

Вместе с тем в ГПУ уже знали об отношении к Голикову его командования — 7 июня из штаба ЧОН губернии в особый отдел была передана резолюция командующего В. Н. Какоулина: «Арестовать ни в коем случае, заменить и отозвать». По указанию президиума Енисейского губернского комитета РКП(б) 30 июня дело Голикова из отдела ГПУ было передано в контрольную комиссию при губкоме для рассмотрения его по партийной линии.

18 августа было решено обсудить его на совместном заседании президиума губкома и контрольной комиссии РКП(б). 1 сентября 1922 года Голиков был исключён из РКП(б) и переведён на 2 года в разряд испытуемых с лишением возможности занимать ответственные посты. Практически все обвинения, кроме незаконных экспроприаций и расстрела трёх бандитских пособников, с него были сняты.

После разбирательств в Красноярске Голикову сразу же было назначено психиатрическое освидетельствование. Осенью 1922 года он покинул Красноярск. Учитывая переживаемое им состояние травматического невроза, Реввоенсовет 18 ноября предоставил ему полугодовой отпуск.

Травматический невроз 
Первые признаки болезни у Голикова проявились в 1922 году в период службы в Енисейской губернии. «Тут я начал заболевать (не сразу, а рывками, периодами), — написал впоследствии об этом Аркадий Гайдар. — Всё что-то шумело в висках, гудело и губы неприятно дёргались».

В анамнезе, «составленном со слов больного», было отмечено: «Тут появилась раздражительность, злобность. Появилось ухарство, наплевательское отношение ко всему, развинченность… Стали появляться приступы тоскливой злобности, спазмы в горле, сонливость, плакал». Голиков постоянно испытывал резкие перепады настроения. Сохранились воспоминания очевидцев о том, что он несколько раз резал себя бритвой, и только своевременное вмешательство близких и врачей спасало его от неминуемой смерти. Его внук Егор Гайдар, ссылаясь на семейные рассказы, утверждал, что это были не попытки самоубийства, а стремление причинением себе страданий перебить невыносимую головную боль.

Биограф писателя Б. Н. Камов приводит фразу из дневника Гайдара «Снились люди, убитые мною в детстве». Сны были записаны А. П. Гайдаром по просьбе лечащего врача А. О. Эдельштейна в клинике имени С. С. Корсакова в декабре 1930 года. История болезни была найдена в 1987 году А. Г. Выгоном и «любезно предоставлена автору книги».

В ноябре 1924 года Голиков был уволен из РККА по болезни с диагнозом «травматический невроз», который развился вследствие повреждения спинного и головного мозга после ранения осколком шрапнели и неудачного падения с лошади в 1919 году.

Журналист 
1923 — в январе находился в Красноярске. Из письма Голикова сестре Наташе:
Красноярск, 17 января 1923 года, вторник. Мне приходится уехать на месяц в физиобально-терапевтический [бальнеофизиотерапевтический] институт в Томск. На днях по поручению губкома был созван консилиум, и врачи определили: истощение нервной системы в тяжелой форме на почве переутомления и бывшей контузии, с функциональным расстройством и аритмией сердечной деятельности.

Приезжает в Арзамас. Пишет большую автобиографическую повесть «В дни поражений и побед». Осенью после лечения в 1-м Красноармейском Коммунистическом госпитале в Москве (до этого лечился в Красноярске и Томске) ему по состоянию здоровья был предоставлен шестимесячный отпуск с сохранением содержания.

1924 — зимой побывал в Ленинграде и в Арзамасе. В апреле зачислен в резерв в звании командира полка. Летом с законченной вчерне повестью едет в Крым проведать болевшую туберкулёзом мать, там дорабатывает повесть и вскоре уезжает. Полученное в Москве известие о смерти матери «привело его в то ужасное нервное состояние, после которого он обычно вынужден был ложиться в больницу и долго не мог поправиться». В ноябре уволен из РККА по болезни. В конце осени приносит рукопись «В дни поражений и побед» в издательство ЗИФ. Получив деньги и перепечатанный экземпляр рукописи, вновь покупает себе одежду, которую любил больше всего: командирские сапоги, будёновку и длинную кавалерийскую шинель.

1925 — зимой проживает в Москве. На лето уезжает с сестрой Наташей в Гагры. Осенью возвращается в Москву и едет в Ленинград, где встречается с писателями Фединым, Семёновым, Слонимским, показывает им свою первую повесть. Она выходит в свет в Ленинграде, в альманахе «Ковш», подписанная ещё «Аркадий Голиков». Тогда же пишет рассказ «Р. В. С.». Задумывает небольшую новеллу «Угловой дом». В конце октября уезжает в Пермь по совету друга детства, работавшего там в местной газете. До этого у Голикова уже были публикации в ряде газет: «Авангард» в Арзамасе, «Ленинские искры» в Ленинграде, в каких-то красноярских изданиях (о чём он сообщал в письме отцу). В пермской газете «Звезда» 7 ноября был опубликован его рассказ «Угловой дом» — первое произведение (как принято считать), подписанное псевдонимом «Гайдар».

1926 — зимой заканчивает повесть «Жизнь ни во что» («Лбовщина»), которая печатается в газете с продолжением. Выходит в свет «Р. В. С.». Весной (25 марта) отправляется путешествовать с одним из своих друзей в Среднюю Азию. По возвращении издаёт сборник рассказов под общим заголовком «Угловой дом». Наибольшую известность ему принесли выступления в публицистическом и сатирическом жанре. Однако один из героев его фельетона обвинил автора в клевете и выиграл дело в суде, после чего Гайдару пришлось покинуть Пермь.

1927 — в феврале переезжает из Перми в Свердловск. Поселяется в старинном доме семьи Пестовых. Пишет фельетоны для газет, за три месяца пребывания успевает опубликовать 12 фельетонов, один очерк и повесть «Лесные братья». Затем отправляется путешествовать по стране дальше и пробовать себя в других редакциях. В июле переезжает в Москву. Активно сотрудничает с газетой Московского военного округа «Красный воин». Параллельно, с сентября по ноябрь, публикует семь фельетонов в «Красной звезде». Выходит повесть «Всадники неприступных гор».

1928 — в Москве пишет повесть «На графских развалинах». В ноябре, закончив эту повесть и написав первые главы новой повести (которую сначала называет «Маузер», переезжает в Архангельск), где живёт его семья — жена и сын Тимур. Начинает работать в газете «Волна» (с 25 мая 1929 года — «Правда Севера»).

1929 — публикует отрывок из новой повести под названием «Дезертир» в приложении к газете «Волна» — «Литературном Севере» № 1 от 6 января 1929 года. За весь период работы в газете опубликовал около 60 корреспонденций. Особый успех имели очерки «Рыбаки» и «Шумит Мудьюга», посвящённые созданию рыболовецких артелей на побережье Белого моря. Летом надолго попадает в больницу — дают о себе знать последствия контузии. Выйдя из больницы, по совету друзей едет с женой в Ленинград. Затем ненадолго возвращается в Архангельск.

1930 — в феврале покидает Архангельск и переезжает в Москву. Здесь в начале года кончает и отделывает свою новую повесть, дав ей уже другое название — «Обыкновенная биография». Под этим названием она выходит в «Роман-газете» и затем издаётся для детей под названием «Школа». Вызывает в Москву семью — приезжают Тимур с матерью. Летом пишет продолжение — вторую часть «Школы», но не заканчивает. Пишет для радио рассказ «Четвёртый блиндаж».

1931 — в июле — августе живёт с Тимуром в Крыму, в детском лагере «Артек». В «Артеке» пишет и заканчивает в августе повесть «Дальние страны». По возвращении в Москву вскоре уезжает на Дальний Восток. Задумывает повесть «Военная тайна».

1932 — с января по сентябрь работает на Дальнем Востоке, в Хабаровске, разъездным (специальным) корреспондентом газеты «Тихоокеанская звезда». В свободное время любил поиграть в волейбол. В начале августа заболел, почти месяц лечится в психоневрологической больнице. Во время лечения работает над повестью «Военная тайна». Осенью возвращается в Москву и поселяется у сестры Наташи на Сивцевом Вражке. Не закончив «Военной тайны», принимается за новую повесть — «Синие звёзды».

Писатель 
1933 — летом на даче в Клязьме заканчивает «Военную тайну». В Армении появляется фильм, сделанный по повести «Школа».

1934 — в конце марта едет в село Ивня (в те годы это была Курская область) повидаться с Тимуром, который жил там с матерью, работает над «Синими звёздами». С середины мая живёт на даче в Клязьме. В этом же году он один из первых посетил только что открывшийся Дом творчества писателей в Ялте. Зимой живёт в Арзамасе, где задумывает «Голубую чашку».

1935 — с начала года живёт в Арзамасе, в мае переезжает на лето в пригород, в село Сталино, пишет «Голубую чашку», затем возвращается в Москву. Тяжело переживает критику «Военной тайны» — нервное потрясение — лечится в санатории в Крыму. Осенью в доме отдыха писателей в Малеевке, под Москвой, заканчивает «Голубую чашку».

1936 — зимой и летом живёт в Голицыне, под Москвой, сильно болеет. Начинает работать в кино, редактирует и исправляет сценарии других авторов. Появляется фильм «Дума про казака Голоту» (сценарий Игоря Савченко, отредактирован и исправлен Гайдаром).

1937 — весной в Доме творчества в Ялте пишет повесть «Бумбараш», но оставляет её незаконченной. Летом и до самой глубокой осени со своими друзьями К. Г. Паустовским и Р. И. Фраерманом живёт и работает в Солотче. Осенью задумывает другую повесть — «Судьба барабанщика» — и в начале 1938 года заканчивает её.

1938 — пишет сценарий «Судьба барабанщика», одновременно работает над рассказом «Телеграмма» (первый вариант рассказа «Чук и Гек»). Летом и осенью живёт и работает в Солотче. Союз писателей выделил ему комнату в коммунальной квартире (Большой Казённый переулок, 8).

1939 — в январе Гайдара награждают орденом «Знак почёта» за литературную деятельность. В начале года пишет рассказ «Дым в лесу» и вскоре задумывает сценарий «Тимур и его команда». В это же время пишет двухактную пьесу «Прохожий». Весной живёт в Доме творчества писателей в Ялте — здесь же получает телеграмму, что его повесть «Судьба барабанщика» всё-таки пошла в печать, и продолжает работу над сценарием. В мае выходит повесть «Судьба барабанщика». Летом и осенью живёт и работает в Солотче.

1940 — в начале апреля заканчивает сценарий «Тимур и его команда», а с середины июня пишет по нему одноимённую повесть, которую заканчивает в середине августа в Клину. В том же году пишет сценарий «Комендант снежной крепости» и составляет заявку на сценарий «Пионерия», или «Лагерь в лесу».

1941 — весной приступает к работе над сценарием «Клятва Тимура» — вторая серия, продолжение «Тимура и его команды». После начала Великой Отечественной войны, 21 июля выезжает в действующую армию в качестве корреспондента газеты «Комсомольская правда». По состоянию здоровья ему вначале отказывали в отправке на фронт, но он заручился поддержкой Союза писателей, редакции «Комсомольской правды», которая обратилась в ЦК комсомола, и настоял на своём. В августе последний раз приезжал в Москву. Написал военные очерки «У переправы», «Мост», «У переднего края», «Ракеты и гранаты».

26 октября 1941 года Аркадий Гайдар погиб недалеко от села Лепляво Каневского района.

В 1947 году останки Гайдара были перезахоронены в городе Каневе.

Круг общения 
Был близко знаком или связан долгой личной дружбой с Р. И. Фраерманом, К. Г. Паустовским, И. И. Халтуриным, Б. А. Ивантером. В начале 1941 года в санатории «Сокольники» познакомился с проходившей там же реабилитацию после менингита Зоей Космодемьянской.

Личная жизнь 
В 1921 году, проходя после ранения и контузии лечение в госпитале, 17-летний Аркадий познакомился с 16-летней медсестрой Марусей — Марией Николаевной Плаксиной. Поженились, в браке родился сын Евгений, но он вскоре умер. Маруся через два года уехала из Арзамаса к своим родителям — семья распалась из-за постоянных отъездов мужа. В память о первой любви имя Маруся осталось в прозе Гайдара — на самых нежных её страницах. Не исключено, что в 1930-х годах он поддерживал переписку с семьёй Плаксиных, а возможно, и с самой Марией. В дневнике Гайдара за 1934 год есть запись от 30 марта: «Отправил 3 письма и одну открытку в Москву (Лядовой, Плаксину, Трофимовой и Ивантеру»), и от 18 апреля: «…Сегодня отправляю письма Плаксиной и домой. А также кусок „Синих звёзд“».

В ноябре 1925 года Аркадий, приехавший в Пермь работать журналистом, женился на 18-летней комсомолке Рахили (Лии) Лазаревне Соломянской, а в конце марта 1926 года, получив гонорар, отправился с приятелем в путешествие по Средней Азии и Кавказу. Ожидавшая ребёнка жена уехала к родным в Архангельск и там в декабре 1926 года родила сына. Вернувшийся в Пермь Аркадий послал ей телеграмму: «Сына назовите Тимуром». Это пожелание Лия исполнила, но фамилию ребёнку дала свою. Из Перми Аркадий переехал сначала в Свердловск, а затем в Москву. Отец и сын Тимур Соломянский впервые увиделись в 1928 году, когда Гайдар приехал в Архангельск, — сыну было почти два года. В 1930 году семья переехала в Москву, а в 1931 году брак распался, но официальный развод состоялся лишь в 1937 году. В 1934 году Гайдар приезжал повидаться с сыном в село Ивня (в те годы это была Курская область), где Тимур жил с матерью в политотделе совхоза.

В 1932—1937 годах Гайдар находился в фактических брачных отношениях с поэтессой Анной Яковлевной Трофимовой (1898—1980). Проживал в её семье, охотно играл с её дочерьми Светой и Эрой, был очень крепко к ним привязан, будучи в разъездах, писал им шутливые письма.

Летом 1938 года в Клину Гайдар познакомился с Дорой Матвеевной Чернышёвой (урождённая Прохорова), дочерью хозяина дома, где квартировал. 17 июля того же года женился на ней, удочерив её дочь Евгению.

Литературная деятельность 
Писатель стал классиком детской литературы, прославившись произведениями об искренней дружбе и боевом товариществе.

Псевдоним 
Первые свои произведения «В дни поражений и побед», «Р. В. С.» Аркадий Голиков подписал подлинной фамилией. Псевдоним Гайдар впервые появился в ноябре 1925 года в пермской газете «Звезда» под рассказом «Угловой дом». Писатель никогда не рассказывал, как возникло это слово. Если приставали с вопросом, Гайдар отделывался шуткой.

После его гибели писатель Борис Емельянов заявил, что по-монгольски «гайдар» — «всадник, скачущий впереди». Голиков служил в Хакасии, рядом с Монголией. Однако в монгольском языке слова «гайдар» в подобном значении не существует, кроме того, как предполагал Тимур Гайдар, отец не мог взять такой символичный псевдоним, так как отличался скромностью. Тимур Аркадьевич, называя отца большим выдумщиком, посчитал, что литературный псевдоним расшифровал школьный товарищ отца А. М. Гольдин: «Г» — первая буква фамилии Голиков, «АЙ» — первая и последняя буквы имени, «Д» — по-французски — «из» (Голиков изучал французский и очень полюбил этот язык), «АР» — первые буквы названия родного города.  Голиков Аркадий из Арзамаса.

Другую версию привёл Владимир Солоухин в повести «Солёное озеро». Солоухин, ссылаясь на рассказ своего друга, пишет, что Голикова так прозвали жители Хакасии. «Гайдар» — слово чисто хакасское, только правильно оно звучит не «гайдар», а «хайдар» и означает не «вперёд идущий», а просто «куда». А это слово прилепилось к Голикову потому, что он у всех спрашивал: «Хайдар?» То есть: «Куда ехать?»

Ещё одна версия, которую иногда называют самой неправдоподобной: «гайдар» — по-украински — «овечий пастух». Аркадий родился в Льгове Курской области и мог слышать это слово от соседей-украинцев, но сомнительно, что он взял себе псевдоним с таким смыслом. Однако работники библиотеки-музея Гайдара в Каневе рассказывают, что первое появление псевдонима в 1925 году случилось сразу после пешего путешествия журналиста Голикова из Харькова в Донбасс, во время которого он в Змиевском районе Слобожанщины услышал это слово — там так называли пастухов овец.

Наиболее известные произведения 

 «P.B.C.» (1925),
 «Школа» (1930),
 «Четвёртый блиндаж» (1930),
 «Дальние страны» (1932),
 «Военная тайна» (1935),
 «Голубая чашка» (1936),
 «Судьба барабанщика» (1938),
 «Чук и Гек» (1939),
 «Тимур и его команда» (1940),
 «Горячий камень» (1941).

В произведениях 1930-х годов преобладала героизация и романтизация Гражданской войны, преданность идеалам первых лет советской власти.

Произведения писателя вошли в школьную программу, активно экранизировались, переведены на многие языки мира.
Произведение «Тимур и его команда» фактически положило начало уникальному тимуровскому движению, ставившему своей целью добровольческую помощь ветеранам и пожилым людям со стороны пионеров.
С. Маршак называл Гайдара «всесоюзным вожатым».

А. Гайдар в письме Р. И. Фраерману перечислил писателей, оказавших наибольшее влияние на его творчество: «Весь и всем я обязан Гоголю, Гофману, Диккенсу и Марку Твену».

Библиография 

 1925 — «В дни поражений и побед»
 1925 — «Р. В. С.»
 1925 — «Угловой дом»
 1926 — «Жизнь ни во что» («Лбовщина»)
 1927 — «Лесные братья» («Давыдовщина»)
 1927 — «Всадники неприступных гор»
 1929 — «На графских развалинах»
 1930 — «Школа»
 1931 — «Четвёртый блиндаж» (рассказ)
 1931 — «Обыкновенная биография» (рассматривалось автором как продолжение «Школы»; не окончено)
 1932 — «Дальние страны»
 1933 — «Пусть светит» (рассказ)
 1933 — «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове» (впоследствии печаталась как часть повести «Военная тайна»)
 1935 — «Военная тайна»
 1936 — «Голубая чашка» (рассказ)
 1936 — «Бумбараш» (не окончено)
 1939 — «Судьба барабанщика»
 1939 — «Дым в лесу» (рассказ)
 1939 — «Чук и Гек»
 1939 — «Прохожий» (пьеса)
 1940 — «Тимур и его команда»
 1940 — «Комендант снежной крепости» (киноповесть)
 1941 — «Клятва Тимура» (киносценарий)
 1941 — «Горячий камень» (рассказ)

 В дни поражений и побед. — М.-Л.: ЗиФ, 1926
 Жизнь ни во что. — Пермь, 1926
 РВС. — М.-Л.: Госиздат, 1926
 Всадники неприступных гор. — М.-Л.: Молодая гвардия, 1927
 Угловой дом. — М.-Л.: ГИЗ, 1928
 На графских развалинах. — М.: Молодая гвардия, 1929
 РВС. — М.-Л.: Госиздат, 1930
 Школа. — М-Л.: Госиздат, 1930
 Обыкновенная биография. Ч. 1-2. — М.: Молодая гвардия, 1930
 Четвёртый блиндаж. — М.: Молодая гвардия, 1931
 Школа. — М-Л.: ОГИЗ — Молодая гвардия, 1931
 Дальние страны. — М.: Молодая гвардия, 1932
 Мои товарищи. — М.: Молодая гвардия, 1932
 Школа. — М.: Молодая гвардия, 1932 (два издания)
 Дальние страны. — М.: Молодая гвардия, 1933 (два издания)
 Сказка о Военной тайне. — М.-Л., Молодая гвардия, 1933
 Четвёртый блиндаж. — М.: Молодая гвардия, 1933
 Дальние страны. — М.: Детгиз, 1934
 РВС. — М.: Детгиз, 1934
 Дальние страны. — Л.: Леноблиздат, 1934
 Школа. — М.: Детгиз, 1934
 Военная тайна. — Харьков-Одесса.: Детиздат, 1935
 Четвёртый блиндаж. — М.: Детгиз, 1935
 Военная тайна. — М.: Детгиз, 1935
 Военная тайна. — М.-Л: Детиздат, 1936
 РВС. — М.: Детиздат, 1936
 Четвёртый блиндаж. — М.: Детиздат, 1936
 Школа. — М.: Детиздат, 1936
 Военная тайна. — М.-Л: Детиздат, 1937
 Дальние страны. — М.-Л.: Детиздат, 1937
 РВС. — М.: Детиздат, 1937
 Сказка о Военной тайне. — М.-Л.: Детиздат, 1937
 Школа. — Куйбышев, 1937
 Дальние страны. — М.-Л.: Детиздат, 1938
 Военная тайна. — Омск, 1938
 Школа. — М.-Л.: Детиздат, 1938
 Дальние страны. — Хабаровск, 1939
 Дальние страны. — Киев, 1939
 Голубая чашка. — М.: Детиздат, 1936
 Судьба барабанщика. — М.-Л.: Детиздат, 1939
 Чук и Гек. — М.: Детиздат, 1939
 Дым в лесу. — М.: Детиздат, 1939
 Мои товарищи. — М.: Советский писатель, 1940
 Рассказы. — М.-Л.: Детиздат, 1940
 Чук и Гек. — М.: Детиздат, 1940 (три издания)
 Школа. — М.: Детиздат, 1940
 Тимур и его команда. — М.: Детгиз, 1941 (три издания)
 Тимур и его команда. — М.: Правда, 1941
 Тимур и его команда. — Ростов-на-Дону, 1941
 Пусть светит. — М.: Детгиз, 1943
 
 
 
 
 Мост / Аркадий Гайдар // Имя с первой полосы: герои эпохи — герои «Комсомольской правды» / под ред. Г. Селезнёва, В. Андриянова. — М.: Правда, 1985. — С. 156—161.

Собрания сочинений 
 
  — 300 000 экз.
 Собрание сочинений в трёх томах. — М.: Правда, 1986. — 2 000 000 экз.

Современные оценки творчества 
Михаил Веллер в своей лекции «Задачи литературы в свете глобализации», прочитанной в университете Дели в 2008 году отметил: «Я твёрдо помню, я точно знаю, что в раннем детстве на меня оказал влияние замечательный советский детский писатель Аркадий Гайдар. Он учил быть мужественным, и быть храбрым, и драться за то, во что веришь, и быть патриотом».

Высоко оценила и рекомендовала в своей книге «Не для взрослых. Время читать!» к чтению детям произведения Гайдара Мариэтта Чудакова, особенно выделив «Судьбу барабанщика», которую описала как лучшее детское произведение, правдиво передающее атмосферу, царившую в стране во времена сталинских репрессий.

Дмитрий Быков в своей лекции «СССР — страна, которую придумал Гайдар», высоко оценив моральные качества его прозы и включив ряд произведений в обязательный список к прочтению детьми, особенно мальчиками, особо отметил чисто литературные её качества: «…стилистов, равных Гайдару, российская проза не знала, пожалуй, со времён Грина. В некотором смысле Гайдар и есть его прямой наследник». И отметил, что во многом именно его заслугой являются те высокие идеалы, «правильные слова, которые воспитывали удивительно правильных людей», которые отличали СССР при всех «отвратительных делах», которые порой делала советская власть.

Елена Сазанович о знаковом произведении Гайдара (в авторской рубрике «100 книг, которые потрясли мир» в журнале «Юность»): «…дайте ребёнку почитать „Сказку о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове“. Или почитайте сами. И вам захочется читать Гайдара ещё и ещё. Потому что эта сказка… откроет вам тайну жизни. И тайну смерти тоже. И ещё — главную тайну своей страны… Это — гениальная сказка о свободе. Свободный стих в гениальной прозе. Или свободная проза в гениальных стихах. Она разве что сравнима с „Маленьким принцем“ Сент-Экзюпери. Потому что эта проза-загадка. Попытка разгадать будущее. И его смысл. Вне времени и вне страны».

Мария Литовская в статье о творчестве Аркадия Гайдара отмечает, что он однозначно положительно интерпретирует милитарную перенасыщенность советского мира («Быть военным в мире тотальной войны значит, в пределах гайдаровской концепции, находиться в гуще жизни») — подобный образ военизированного государства последовательно выстраивается во всех его книгах 1930-х годов. Мария Литовская приводит цитату Мариэтты Чудаковой, писавшей о «Тимуре и его команде»:
Перед нами — незримая вертикаль, на которой зиждется монархическое устройство. Средний пласт власти не в состоянии самостоятельно следовать справедливости — правильно рассудит дело только тот, кто находится в соответствующем чине, причём военном. В повести нет и следов партийной власти… всё «верхнее» ассоциируется с военным, все государственное — с назревающей войной, с непреложностью участия в ней, защиты отечества… Это — военная империя в её расцвете. Провозвещается возможность идиллии в её рамках,… возможность обретения покоя.

Фильмография

Экранизации произведений 

 1930 — Будьте такими (немой фильм, по мотивам повести «Р. В. С.»)
 1937 — Каро (по мотивам повести «Школа»)
 1937 — Дума про казака Голоту (по мотивам повести «Р. В. С.»)
 1940 — Тимур и его команда
 1942 — Клятва Тимура
 1953 — Чук и Гек
 1954 — Школа мужества
 1955 — Судьба барабанщика
 1955 — Дым в лесу
 1957 — На графских развалинах
 1958 — мультфильм «Сказка о Мальчише-Кибальчише»
 1959 — Военная тайна
 1960 — Пусть светит (режиссёр Евгений Карелов)
 1960 — Timur és csapata (венгерский телефильм по повести «Тимур и его команда», режиссёр Lajos Pauló)
 1964 — Голубая чашка
 1964 — Сказка о Мальчише-Кибальчише
 1964 — Дальние страны (режиссёр Мария Фёдорова)
 1965 — мультфильм «Горячий камень»
 1965 — Комендант снежной крепости
 1971 — Бумбараш
 1976 — Тимур и его команда
 1976 — Судьба барабанщика
 1976 — Будёновка (режиссёр Игорь Вознесенский)
 1977 — Р. В. С. (режиссёр Алексей Мороз)
 1980 — Школа (режиссёр Михаил Ильенко)
 1987 — Лето на память
 2003 — Тимур и его коммандос (режиссёр Игорь Масленников)
 2022 — Чук и Гек. Большое приключение (режиссёр Александр Котт)

Награды 
 31 января 1939 года — орден «Знак Почёта».
 31 декабря 1964 года — орден Отечественной войны I степени (посмертно).

Память 

В Советском Союзе книги Гайдара играли огромную роль в воспитании подрастающих поколений и пропаганды коммунистических идей. Имя Гайдара было присвоено многим библиотекам, школам, улицам городов и сёл бывшего СССР. В честь Гайдара назван посёлок Гайдаровск в Орджоникидзевском районе Хакасии. До 1998 года село Караколь в Атбасарском районе Акмолинской области носило название Гайдар.

Арзамас 

В городе расположен литературный и мемориальный музей А. П. Гайдара. У главного входа — памятник, представляющий будущего писателя юношей неполных пятнадцати лет, уходящим на фронт. К зданию музея примыкает Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара. Следующим за библиотекой зданием является дом-музей, где прошли детские годы писателя. «Гайдаровским» называется расположенный неподалёку средний из трёх прудов, на котором маленький Аркадий устраивал свои «морские бои» (горожане и даже официальные источники часто называют «Гайдаровскими» всю систему прудов на месте бывшей реки Сороки: Институтский, Гайдаровский и Сорокинский). Мемориальные доски установлены на здании бывшего реального училища, где учился будущий писатель, и на доме, где он прочитал товарищам свою первую повесть «В дни поражений и побед».

Имя А. П. Гайдара носят: улица, городской Парк культуры и отдыха, в котором установлен памятник писателю и комплекс скульптур «Звезда Гайдара» по мотивам его наиболее известных произведений для детей, школа № 7, городской Центр развития творчества детей и юношества. До 2012 года имя писателя носил Арзамасский государственный педагогический институт. Перед главным входом в институт установлен бюст Гайдара.

На стеле, оформляющей въезд в Арзамас с юго-востока со стороны трассы Р158 (от д. Березовка), имеется надпись «Арзамас — город Гайдара», поскольку в советские времена связь с его жизнью и творчеством считалась ключевым фактором, определяющим туристическую привлекательность города.

Льгов 
На родине писателя, в городе Льгове, по инициативе краеведа С. В. Лагутича, создан Литературно-мемориальный музей А. П. Гайдара (1965), вначале народный, с 2014 года — филиал Курского областного краеведческого музея. Музей создан в доме — месте рождения и детских лет жизни писателя. Факт его рождения во Льгове был установлен и доказан С. В. Лагутичем. Благодаря одной из инициированных С. В. Лагутичем акций «тимуровцев» по сбору металлолома, во Льгове было изготовлено два трамвайных вагона, которые получили имя «Аркадий Гайдар» и были торжественно переданы жителям Курска (1976).

Пермь 
В 1951 году, к 10-летию гибели Гайдара, на доме № 8 по Сибирской улице, где он работал в редакции газеты «Звезда», была открыта мемориальная доска. В 1958 году на втором этаже здания был основан Дом журналиста. В 1962 году здесь был установлен бюст Гайдара (скульпторы С. Ф. Колюпанов и Б. П. Плюснина), а 10 января 1964 года Дому журналиста было присвоено имя А. П. Гайдара. 4 ноября 1965 года в Доме журналиста была установлена беломраморная плита с именами пермских журналистов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, — первым в этом скорбном списке высечено имя Гайдара. Накануне 100-летия Гайдара, 20 июля 2002 года, была открыта новая мемориальная доска, подготовленная пермским скульптором Р. Б. Исмагиловым в виде рельефной пластики, — на ней изображён барельефный портрет молодого Гайдара с известной фотографии 1920-х годов, на которой он в шинели, кепке, с трубкой во рту.

Имя А. П. Гайдара также носят: краевая журналистская премия, улица, площадь, сквер.

В честь Гайдара названа одна из улиц. Имя писателя носят областная детская библиотека и общественная организация «Архангельский городской штаб школьников». На доме на углу Набережной и улицы Выучейского, где он жил, установлена мемориальная доска. В редакции газеты «Правда Севера» на мраморной доске золотом начертаны имена архангельских журналистов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, — на ней первым значится имя Гайдара. Здесь же установлена снарядная гильза с землёй, привезённая с могилы писателя в Каневе.

Хабаровск 
Имя А. П. Гайдара носят: Центральная городская детская библиотека, улица.

Москва и Подмосковье 

В 1938—1941 годах А. П. Гайдар жил в подмосковном Клину на улице Большевистской (ныне ул. Гайдара). Здесь он написал произведения «Тимур и его команда», «Дым в лесу», «Комендант снежной крепости». В Клину открыт мемориальный Дом-музей писателя.

В 1972 году у Дворца пионеров на Ленинских горах был установлен памятник герою повести А. П. Гайдара Мальчишу-Кибальчишу — первый в Москве памятник литературному персонажу (скульптор В. К. Фролов, архитектор В. С. Кубасов). В 1974 году установлен памятник Аркадию Гайдару.

Имя А. П. Гайдара носят: Центральная детская городская библиотека Москвы («Гайдаровка») — старейшая детская библиотека России, Дворец творчества детей и молодёжи в Москве, Центральная детская библиотека в Клину.

 Имя А. П. Гайдара носят:
 Дворец пионеров и школьников в Стерлитамаке,
 Калининградская и Белгородская областные детские библиотеки,
 Калужская центральная городская детская библиотека,
 Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара в Оренбурге,
 Центральная детская библиотека Севастополя,
 Детская библиотека в Ангарске Иркутская область (проспект Маркса),
 библиотека в Армавире,
 районная детская библиотека в Сухом Логе,
 центральная детская библиотека в Аксае Ростовской области,
 детская библиотека в Ухте (Республика Коми),
 улица в Йошкар-Оле,
 в Кирове — Библиотека № 8 для детей и юношества и улица,
 в Екатеринбурге — дому, где жил Гайдар во время работы в Екатеринбурге, присвоен статус памятника истории,
 в Северодвинске — улица,
 В Нижнем Новгороде — улица,
 в Светлограде (Ставропольский край) — сквер,
 детская библиотека в Улан-Удэ,
 Кемеровский областной театр кукол,
 Центральная городская детская библиотека в Одессе (Украина),
 детско-юношеский клуб «Гайдаровец» (Украина, Донецкая область, г. Макеевка),
 городская библиотека в Макеевке (Украина, Донецкая область),
 в Армянске — улица.
 Имя Гайдара носила детская библиотека, располагавшаяся около центральной площади имени В. И. Ленина в Грозном (разрушена в 1990-х годах).
 Министерством морского флота РСФСР одному из крупнотоннажных судов было присвоено имя «Аркадий Гайдар».
 Именем Гайдара назван астероид (1835) Гайдария.
 В Алматы (Казахстан) именем А. П. Гайдара с ноября 1956 года в районе Тастака называлась улица. Переименована в декабре 2018 года.
 Памятник в городе Мыски (Кемеровская область).
 В Орле улица (1960), а также переулок и детская библиотека № 14 (1968).

Образ в искусстве

В литературе 
 «Мальчишка-командир» (1987). Автор Борис Камов. Издательство: М.: Детская литература. Повесть о детстве и боевой юности Аркадия Голикова, о том легендарном периоде жизни, о котором А. П. Гайдар сказал: «Это была обыкновенная биография и необыкновенное время».
 «Рывок в неведомое» (1991). Автор Борис Камов. Издательство: М.: Детская литература. В повести рассказывается о службе Аркадия Голикова в Хакасии в 1922 году, о его единоборстве с неуловимым атаманом Соловьёвым.
 Памяти А. П. Гайдара посвящена повесть Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки». Гайдар послужил прообразом ключевого персонажа повести, Арсения Петровича Гая.

В музыке 
 Песня «Гайдар шагает впереди» из кантаты «Красные следопыты» (1962 года), музыка А. Н. Пахмутовой, стихи С. Т. Гребенникова и Н. Н. Добронравова.
 Песня «Салют Гайдару», музыка Е. Крылатова, слова М. Пляцковского.
 А. Гайдару посвящена песня барда Андрея Земскова «Всадник, скачущий впереди».

В кино 
 «Серебряные трубы» (1970). Фильм о жизни Гайдара после Гражданской войны. В главной роли Андрей Мягков.
 «Конец императора тайги» (1978). Приключенческий фильм о Гражданской войне в Хакасии. В главной роли Андрей Ростоцкий.
 «Остаюсь с вами» (1981). Фильм о последних годах жизни писателя. В главной роли Анатолий Грачёв, во флешбэках в роли молодого Гайдара Андрей Ростоцкий.

В 1978 и 1983 годах издан художественный маркированный конверт, посвящённый писателю.

Обстоятельства гибели 
В сложившейся к сентябрю 1941 года на Юго-Западном фронте угрозы окружения армии часть военных журналистов покинула фронт. Гайдару предложили место в последнем самолёте, улетавшем из Киева в Москву, но он отказался. Среди оставшихся военных корреспондентов были также Борис Лапин, Захар Хацревин, Юрий Крымов, Евгений Долматовский и другие. Журналисты, вернувшиеся в Москву, сообщили, что Гайдар жив и даже провожал их, но лететь отказался. Так возникла версия о подозрительном невозвращении Гайдара. Через три дня после прилёта последнего самолёта из Киева Дора Матвеевна обнаружила в почтовом ящике письмо от Гайдара, но адрес на конверте был написан незнакомой рукой, хотя в самом письме были такие слова: «Эти товарищи, которые передадут тебе письмо, из одной со мной бригады. Напои их чаем или вином. Они тебе обо мне расскажут». Дора Матвеевна не знала, что Гайдар находится под подозрением. Осталось неизвестным, с кем было отправлено из Киева письмо Гайдара.

После окружения частей Юго-Западного фронта в районе Умань — Киев Гайдар в сентябре (по другим сведениям, 4 октября) 1941 года попал в партизанский отряд Горелова. В отряде был пулемётчиком, особенно отличился в бою на территории лесопильного завода (22 октября), когда он и ещё два пулемётчика успешно отразили наступление немцев.

Следующее письменное известие о Гайдаре было получено ещё до освобождения оккупированной территории — его передал лейтенант Сергей Абрамов, сопровождавший Гайдара в день гибели. В мае 1942 года в ящике для писем с фронта, стоящем в вестибюле Союза писателей в Москве, был обнаружен солдатский треугольник.
Уважаемая товарищ Гайдар! — так начиналось письмо. — …Выполняя просьбу Вашего мужа, Гайдара Аркадия Петровича, сообщаю Вам, что он героически погиб от рук фашистских варваров 26 октября 1941 года…
Вы знаете, что Аркадий Петрович… был корреспондентом Юго-Западного фронта… Когда образовалось окружение, то Гайдару предложили вылететь на самолёте, но он отказался и остался с окружённой армией. Когда часть армии была разбита, то мы, выходя из окружения, остались в партизанском отряде в Приднепровских лесах. И однажды мы ходили по продукты на свою базу и нарвались на немецкую засаду, где и был убит тов. Гайдар Аркадий Петрович.
Его могила находится в Полтавской области, около железной дороги, которая идёт с Канева на Золотоношу. Если ехать с Канева, то надо доехать до станции Леплява… Там есть будка, вот около этой будки на правой стороне железной дороги, метрах в пяти от полотна, и похоронен он. Будочник знает могилу… Остаюсь — лейтенант С. Абрамов.
Это письмо я передаю из временно оккупированной Украины…

Однако официальные органы не признали достоверность письма — оставалось неизвестным, кто такой лейтенант Абрамов: обратного адреса на письме не было. Возникла ещё одна версия, не сам ли Гайдар прислал это письмо? По просьбе близких писателя командование поручило разведгруппе, действовавшей в немецком тылу на территории Полтавской области, проверить сведения лейтенанта Абрамова. В августе 1943 года в донесении старшего лейтенанта И. Гончаренко сообщалось, что он «лично тоже встречался и много беседовал» с Гайдаром «в октябре 1941 года» под Леплявой, и подтверждалось, что Аркадий Петрович погиб, когда ходил «на хутор за продуктами», и похоронен «возле железной дороги». Личность И. Гончаренко была хорошо известна, его донесениям доверяло фронтовое командование, но в Москве и этот документ был поставлен под сомнение.

С подозрением — Гайдар остался в окружении, чтобы перейти к немцам, — не согласилась редколлегия «Комсомольской правды», поэтому после освобождения Украины в 1944 году военный корреспондент газеты капитан А. Ф. Башкиров по заданию редакции разыскал в Полтавской области место захоронения недалеко от железной дороги Канев — Золотоноша и провёл расследование обстоятельств гибели Гайдара.

Согласно донесению вернувшегося в Москву Башкирова, который ссылается на рассказы «знавших Гайдара колхозников и партизана Бутенко»:
Гайдар погиб 26 октября 1941 года в результате стычки с немецкой засадой. Как утверждает Бутенко, в этот день Гайдар и ещё четыре партизана пошли на продбазу отряда. Там на них напали немцы. Гайдар поднялся и крикнул: «В атаку»! Его сразила пулемётная очередь. (Остальные четверо спаслись.) Немцы тут же сняли с погибшего партизана его орден, верхнее обмундирование, забрали тетради, блокноты. Тело Гайдара захоронил путевой обходчик…

Башкиров также подговил для «Комсомольской правды» большую статью о Гайдаре, о его подвиге в бою у лесопильного завода. Статья была поставлена в номер, но по указанию надзорных органов была снята, а Башкиров тут же отправлен обратно в действующую армию. Вскоре после Башкирова место гибели Гайдара посетила Дора Матвеевна.

По версии Б. Н. Камова, который близко знал Сергея Абрамова и Василия Скрыпника — двоих из четырёх партизан, оставшихся тогда в живых:
Утром 26 октября 1941 года Гайдар с четырьмя товарищами возвращался с продуктовой базы во временный лагерь. Не доходя, сделали привал. Гайдар вызвался зайти к знакомому путевому обходчику попросить хлеба или картошки. Для этого поднялся на высокую железнодорожную насыпь и увидел засаду. <…>— Ребята, немцы! — крикнул он.Раздалась пулемётная очередь.

Мифологизация и демифологизация 
Маргарита Казачок условно выделяет три этапа в научном познании А. П. Гайдара:
 Домифологический период (1920-е — начало 1940-х годов) включает прижизненные публикации о писателе и характеризуется началом процесса мифологизации Гайдара.
 Мифологический период (1950—1980-е годы) — советским гайдароведением создаётся миф о писателе («Всадник, скачущий впереди»). В этот период советские и партийные органы всячески способствуют усилению пропаганды гайдаровского творчества.
 Постмифологический период (1990-е и последующие годы). В 1990-х годах происходит демифологизация феномена личности и творчества Гайдара. Вместе с тем следует череда откровенно ложных, не подтверждённых документально и научно не обоснованных публикаций — Ю. Прошутинский «Не читайте детям Гайдара!» (1992), В. Солоухин «Солёное озеро» (1994) и другие — которые имеют ярко выраженную сиюминутную, политическую потребность — сломать устоявшееся социалистическое сознание общества для быстрейшего реформирования экономики и социально-политического устройства в стране.

Александр Шекшеев, ссылаясь на публикации в сибирских периодических изданиях периода 1973—1987 годов («Красноярский комсомолец», «Красноярский рабочий», «За коммунизм», «Красноярский железнодорожник», «Восточно-Сибирская правда», «Советская Хакасия»), отмечает, что выступающие в них краеведы, партийные работники и бывшие чекисты преувеличивали роль Голикова в ликвидации местного бандитизма, тиражируя и дополняя рассказы об этом несуществующими в действительности фактами (например, о разгроме «банд» Соловьёва в Туве). Облик Голикова позиционировался и в художественных произведениях. Разработка советским кинематографом «бандитской» темы на сибирских материалах с их элементами экзотики обусловила создание приключенческой ленты «Конец императора тайги» (1978). Образ Голикова в лице комбата Горохова воплотился на страницах романов А. И. Чмыхало «Отложенный выстрел» (1981) и «Седьмая беда атамана» (1994).

Шекшеев считает, что книга Солоухина «Солёное озеро» основана на крайне малом числе источников, состоявших из некоторых биографических публикаций, известных историкам газетных материалов начала 1920-х годов, различных воспоминаний (в том числе соученика Солоухина по Литературному институту М. Е. Кильчичакова) и реферата школьницы. Солоухин назвал Голикова (Гайдара) инициатором и исполнителем всех преступлений, совершённых представителями коммунистической власти в Хакасии.

По мнению Шекшеева, за короткий срок нахождения в Хакасии Голиков не мог быть руководителем и «героем», ликвидировавшим там «бандитизм». Не был он и «карателем», автором преступлений, которые совершили до него иные. Вместе с тем Голиков не отличался от других представителей противоборствующих сторон, переносящих свою ненависть к вооружённому противнику на окружающее население. Находясь в состоянии постоянного стресса, он был инициатором и участником расстрелов и других преступлений, характерных для Гражданской войны.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 Гайдар Т. А. Голиков Аркадий из Арзамаса: Документы. Воспоминания. Размышления. М., 1988.
 Гинц С. М., Назаровский Б. Н. Аркадий Гайдар на Урале. Пермь,1968.
 Глущенко И. Барабанщики и шпионы. Марсельеза Аркадия Гайдара. — М., 2015. — 96 с. — ISBN 978-5-7598-1289-0
 Емельянов Б. А. О смелом всаднике: Гайдар: рассказы о писателе — М.: Молодая гвардия, 1974, 160 с.
 
 Камов Б. Н. Аркадий Гайдар. Мишень для газетных киллеров // Российская газета, 27.10.2011.
 Камов Б. Н. Партизанской тропой Гайдара: Рассказ-поиск. — М., 1965
 Камов Б. Н. Обыкновенная биография: (Аркадий Гайдар). — М., 1972. — (ЖЗЛ)
 Камов Б. Н. Аркадий Гайдар: Грани личности. Принципы творчества. — М., 1979
 Камов Б. Н. Сумка Гайдара: Повесть-поиск. — М., 1982
 
 Малюгин В. Н. «Жизнь такая, как надо» 1980 г., Волго-Вятское книжное издательство
 
 Останин С. Оружие в жизни и творчестве Аркадия Гайдара // Мастер-ружьё, № 6 (123), июнь 2007. с. 36-42.
 Осыков Б. И. Аркадий Гайдар: лит. хроника. — Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1975. — 192 с., ил.
 Осыков Б. И. Время было необыкновенное. — Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1984. — 208 с.

Ссылки 
 
 
 Виртуальный музей А. Гайдара
 Аркадий Петрович Гайдар — Российская Литературная Сеть
 
 Детский писатель в недетских источниках
 Материалы о Гайдаре — Библиография
 Камов Б. Н. Неизвестный Аркадий Гайдар (Главы из книги: Борис Камов. Игра в наперсток (Расследование одного литературного преступления). Готовится к печати. (Главы даются с большими сокращениями).)
 Круглова Т. А. Произведения соцреализма как свидетельства «Революции чувств» экзистенциальные проблемы Героев Аркадия // Международный журнал исследования культуры. — 2010. — № 1. — С. 37—51.
 Солоухин В. А. Солёное озеро // При свете дня; Солёное озеро : документальные повести / Благотворительный фонд им. В. А. Солоухина. — Владимир : Благотворительный фонд им. В. А. Солоухина, 2008. — 381 с. ISBN 978-5-903738-05-2
 Панов Ф. Неизвестные страницы биографии Аркадия Гайдара // «Курская правда», 3 марта 2004
 Быков Д. Л. СССР — страна, которую придумал Гайдар (25 января 2012)
 Алексеев А. Недоучка, гений, злодей. К 115-летию со дня рождения Аркадия Гайдара // «Коммерсантъ» от 22.01.2019
 Жизнь и творчество Аркадия Гайдара — сообщество в ЖЖ
 
 
 

 
Русские писатели XX века
Персоналии:Арзамас
Персоналии:Минусинск
Персоналии:Хабаровск
Литераторы, известные под псевдонимами
Участники Гражданской войны в России (красные)
Члены РКП(б)
Революционеры России
Культура Арзамаса
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Сказочники XX века
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Каневе